Cette page regroupe, dans l'ordre alphabétique des compositeurs, les œuvres ayant une structure de la forme « introduction (si présente), thème et variations » :
Variations sur un thème de Tchaikovski, op. 35a, d'Anton Arenski pour orchestre à cordes
Variations Goldberg (BWV 988) de Bach pour clavecin 
 32 variations en do mineur de Beethoven pour piano 
 Variations Diabelli de Beethoven pour piano 
 Variations héroïques de Beethoven pour piano-forte
 Variations Kakadu de Beethoven pour trio avec piano, violon et violoncelle
 Thème et variations de Lili Boulanger pour piano 
 Variations sur un thème de Haydn de Brahms pour orchestre ou deux pianos
 Variations sur un thème de Paganini de Brahms pour piano 
Variations sur un thème de Frank Bridge op. 10 de Benjamin Britten pour orchestre à cordes 
 Introduction, thème et variations sur l'air de Innsbruck, Ich muss dich lassen de Pierre Cogen pour orgue
 Variations Enigma d'Edward Elgar pour orchestre 
 Thème et variations, op. 73, de Gabriel Fauré pour piano 
 Tema con variazioni de Jean Françaix pour clarinette et piano 
 Toccata et Variations d'Arthur Honegger pour piano seul
 Introduction, thème et variations op. 102 de Johann Nepomuk Hummel pour hautbois 
 Introduction, thème et variations de Joseph Küffner pour clarinette 
 Variations sérieuses, op. 54, de Felix Mendelssohn pour piano 
 Thème et variations d'Olivier Messiaen pour violon et piano 
 Introduction, thème et variations de Paganini pour piano et cordes
 Variations sur un thème de Corelli, op. 42, de Sergueï Rachmaninov pour piano 
 Variations pour clarinette et orchestre de chambre (1809) de Rossini 
 Introduction, thème et variations (1822) de Rossini pour clarinette et orchestre piccolo
 Introduction, thème et variations issus de Sehnsuchts-Walzer de Franz Schubert 
 Introduction, thème et variations pour flûte et piano en mi mineur, D 802, sur l'air Trockne Blumen tiré de Die Schöne Müllerin de Franz Schubert
 Introduction et variations sur un thème de Mozart, op. 9, de Fernando Sor pour guitare 
 Introduction, thème et variations de Richard Strauss pour cor
 Variations sur un thème rococo de Piotr Ilitch Tchaïkovski pour violoncelle et petit orchestre 
 Introduction, thème et variations de Gyorgy Tibor pour trombone
 Introduction, thème et variations op. posthume de Carl Maria von Weber (1811?, retrouvé en 1943) pour clarinette

Notes et références

Articles connexes